«This Is America» — сингл американского рэпера Дональда Гловера, известного под псевдонимом Childish Gambino, выпущенный 5 мая 2018 года.

Слова и музыка к песне были написаны самим Дональдом, а также шведским композитором Людвигом Йоранссоном. Также, в качестве бэк-вокалистов, в записи участвовали такие исполнители, как Янг Таг, Rae Sremmurd, BlocBoy JB, 21 Savage и Quavo.

На данную песню был снят клип, режиссёром выступил японский кинематографист . Сингл дебютировал на первой строчке в Billboard Hot 100 и получил две основные премии Грэмми-2019 в категориях Запись года и Песня года.

Композиция 
В композиции присутствует исполняющий подобие госпела хор, а также исполнение различными американскими рэперами на фоне. Текст песни отсылает к проблемам чернокожих и высокого уровня  в США, также затрагивая тему .

Клип 
Клип, режиссёром которого выступил Хиро Мураи, был опубликован на YouTube одновременно с выходом в эфир выпуска передачи Saturday Night Live.

Кавер-версии и освещение в СМИ 
Гловер впервые исполнил песню в выпуске передачи Saturday Night Live, который вышел в эфир 5 мая.

Некоторые исполнители стали создавать кавер-версии с альтернативными словами и музыкой, чем привлекли внимание и набрали популярность. Нигерийский рэпер Falz записал свою версию «This Is Nigeria». Версия из Ирака — «This is Iraq (العراق)» в исполнении рэпера I-NZ. Среди русскоязычных пародий: «Это Россия, бро» (блогер Гурам Нармания) и — «Это Россия» (МС Хованский).

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты 
{| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="text-align:center"
|-
! scope="col"| Чарты (2018)
! scope="col"| Позиция
|-
! scope="row"| Australia (ARIA)
| 88
|-
! scope="row"| Canada (Canadian Hot 100)
| 35
|-
! scope="row"| Estonia (IFPI)
| 95
|-
! scope="row"| Israel (Galgalatz)
| 8
|-
! scope="row"| US Billboard Hot 100
| 51
|-
! scope="row"| US Hot R&B/Hip-Hop Songs (Billboard)
| 26

Сертификация

Награды и номинации

Релизы

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2018 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 

 

Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы RCA Records
Песни США
Музыкальные мемы
Песни — лауреаты премии «Грэмми»
Песни Дональда Гловера
Премия «Грэмми» за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение
Трэп-песни
Песни, написанные Янг Тагом